Алекса́ндр Ста́рцев:
 Старцев, Александр Александрович — директор Международного центра содействия реализации программ и проектов ЮНИДО, доктор философии.
 Старцев, Александр Витальевич (1958—2006) — российский рок-журналист, радиоведущий, писатель, экс-редактор журнала «Рокси».
 Старцев, Александр Иванович  — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Старцев, Александр Капитонович (1919—1986) — советский дипломат.
 Старцев, Александр Петрович (1922—2009) — советский артиллерист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.